Les matchs de l'épreuve de Kayak-polo des Jeux mondiaux de 2009 se sont déroulés à Kaohsiung (République de Chine) les 17 et  au Lotus Pond pour les matchs préliminaires. Deux épreuves de kayak-polo figuraient au programme, une masculine et une féminine.

La compétition a eu lieu dans des conditions particulières : un typhon ayant touché la région, les terrains étaient à la limite du praticable et pour cette raison, les matchs de classements et de phase finale eurent lieu à la piscine de Kaohsiung.

Tournoi masculin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final

Tournoi féminin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final 

2009
Jeux mondiaux de 2009
Canoë-kayak en 2009